Акер — в давньоєгипетській релігії — бог землі і покровитель померлих.
 «Акер» — футбольний стадіон у місті Молде, Норвегія, домашня арена ФК «Молде».
 Aker Solutions ASA (читається як «Акер Солюшнс АСА») — міжнародна інжинірингова і виробнича компанія.

 Акер Кеті (1947 — 1997) — американська постмодерністська і феміністська письменниця, драматургиня, панк-поетеса й есеїстка, відкрита лесбійка.
 Ван Акер Еві (нар. 1985) — бельгійська яхтсменка, бронзова олімпійська медалістка.
 Ван Акер Чарльз (1912 — 1998) — американський автогонщик бельгійського походження.

Аккер 
 Аккер (Ацкер) Юлія (1898 — 1942) — польська та українська художниця єврейського походження, живописець та графік, представниця експресіонізму, членкиня Спілки художників УРСР.

Акер Вестре  — адміністративний район (бюдель) в Осло.